Arsenurinae — подсемейство павлиноглазок, включающее около 60 видов бабочек.

Распространение 
Неотропика.

Классификация 
В подсемейство включают следующие роды:
 Almeidaia 
 Anuropteryx 
 Arsenura 
 Caio 
 Copiopteryx 
 Dysdaemonia 
 
 Grammopelta 
 Loxolomia 
 Paradaemonia 
 Rhescyntis 
 Titaea

Примечания

Ссылки 
 Рода на страничке ftp.fi.xemacs.org.
 Explore the Tree of Life.

Павлиноглазки
Подсемейства насекомых